Parce kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Parcé, departementet Ille-et-Vilaine i regionen Bretagne, 
 Parcé-sur-Sarthe, kommun i departementet Sarthe,